Дети Мисс Эверс () — американский телевизионный фильм 1997 года производства HBO, в главных ролях Элфри Вудард и Лоренс Фишберн. Фильм был номинирован на 11 премий «Эмми», четыре из которых выиграл, в том числе и за лучший телевизионный фильм.

Сюжет 
Фильм рассказывает правдивую историю исследований сифилиса в Таскиги в период с 1932 по 1972 годы. История рассказана с точки зрения медсестры Юнис Эверс (Элфри Вудард), которая знает многое о том, что происходит. Эксперимент был прекращён только 40 лет спустя, когда было начато расследование сената.

Актеры и персонажи 
 Элфри Вудард — Юнис
 Лоренс Фишберн — Калеб Хамфри
 Крэйг Шеффер — доктор Дуглас
 Джо Мортон — доктор Сэм Бродэс
 Обба Бабатунде — Вилли Джонсон
 Осси Дэвис — мистер Эверс
 Э. Г. Маршалл — ''председатель Сената

Награды и номинации 
Фильм был высоко оценен и критиками и зрителями, актриса Элфри Вудард была удостоена премий «Эмми» и «Золотой глобус». Фильм получил премию «Эмми» как лучший телефильм, а также был номинирован на «Золотой глобус» в аналогичной категории. Лоренс Фишберн был номинирован на «Эмми» как лучший актёр.

Примечания

Ссылки 
 

Телефильмы США
Телефильмы 1997 года
Телефильмы на английском языке
Фильмы-драмы США
Фильмы HBO Films
Фильмы Джозефа Сарджента
Фильмы США 1997 года